Termenul „Oger” se poate referi la:

Oger (căpcăun) un personaj de basm din Tom Degețelul
Saudi Oger un grup de companii din Arabia Saudită
Vural Öger, politician german